Nicandro (em grego: Nίκανδρος) pode se referir a:

 Nicandro de Cólofon - escritor grego helenístico (século II a.C.)
 Nicandro de Esparta - rei espartano de 750 a 720 a.C.

Desambiguação